Upton Park, quartier de Londres
 Upton Park, station de métro
 Upton Park Football Club

Voir aussi 
 Boleyn Ground,  ancien stade de football à Londres ; souvent appelé Upton Park, du nom du quartier où il se trouve.